Klocketjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klocketjärn eller Oxögat (Lindome socken, Halland), sjö i Mölndals kommun, 
Klocketjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Klocketjärnen (Nora socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,

Se även
Klocktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn